Nicolas Bikialo (ou Niko Bikialo) est un acteur, réalisateur et compositeur français né le  à Thiais, il est d’origine lituanienne par son père et française par sa mère. Il est le fils du pianiste Gérard Bikialo. Sa sœur Alexandra est l’épouse de Pierre-Antoine Capton.

Il a joué Christophe, l'ami de CriCri d'amour (Sébastien Roch) dans la série Hélène et les Garçons, puis dans Le Miracle de l'amour. En 1996, il joue un musicien dans le film de Gérard Krawczyk Héroïnes.

Nicolas a également été batteur dans divers groupes de musique et a notamment travaillé avec Francis Cabrel et Chimène Badi. On peut l'apercevoir dans le clip de Steeve Estatof Un peu de nous deux. Compositeur de musiques de film, il a notamment composé La Sirène rouge ou Exit et certains morceaux pour la saison 1 de la série Police District. En 2006, il a réalisé son premier court-métrage Rendez-vous au tas de sable, avec Malik Zidi. En 2010, il a réalisé le clip vidéo Got Monsters pour l'artiste Keith Mina Caputo et en 2011 le clip vidéo Hand Shadows pour l'artiste The Rodeo. En 2012, il compose la musique de Rue Robert Doisneau pour la chaine de télévision Arte, et avec son père Gérard la musique de l'émission Les Carnets de Julie.

Nicolas vit aux États-Unis depuis 2009.

Filmographie

Télévision 
 Le Miel et les Abeilles : Gueule d'amour
 1993-1994 : Hélène et les Garçons : Christophe
 1994-1995 : Le Miracle de l'amour : Christophe

Lien externe

Acteur français de télévision
Compositeur français de musique de film
Batteur français
Naissance en mai 1973
Naissance à Thiais